Anu Garg (1967-), informaticien et écrivain américano-indien
 Heiner Garg (1966-), politicien allemand
 Mridula Garg (1938-), écrivaine indienne

Patronyme indien
Patronyme allemand